Carl Reinhold Sahlberg (17741860), entomologiste suédois de Finlande
 Göran Sahlberg (* 1954), écrivain suédois
 Johan Reinhold Sahlberg (18451920), entomologiste suédois de Finlande
 Reinhold Ferdinand Sahlberg (18111874), entomologiste suédois de Finlande
 Rudolf Sahlberg (18791949), compositeur suédois